De acuerdo con el DLE, palomino se define como:
. Pollo de la paloma brava
. Mancha de excremento en la ropa interior (coloquial).

Palomino puede referirse a 

 Palomino, variedad española de vid;
 Palomino, el nombre común de las  planta Anthericum liliago y Simethis planifolia
 Palomino, variedad de color del pelaje de los caballos;
 Palomino, libro del poeta peruano Jorge Pimentel;
 Palomino, álbum de First Aid Kit;

Personas 

 Andrés Palomino (1978 -), historietista, guionista y monologuista español;
 Ángel Palomino (1919 - 2004), escritor y periodista español;
 Antonio Palomino (1655 - 1726), pintor español;
 Carmelo Palomino Kayser (1952 - 2000), pintor expresionista giennense (Jaén);
 Edinson Palomino, futbolista colombiano;
 Henry Palomino, futbolista venezolano;
 Hermes Palomino, futbolista venezolano;
 Jairo Palomino, futbolista colombiano;
 José Luis Palomino, futbolista argentino;
 Juan Palomino, actor argentino;
 Juan Bernabé Palomino (1692 - 1777), grabador español;
 Juan Fernando Palomino (¿? - 1793), grabador calcógrafo español;
 Luiyis Palomino, futbolista venezolano;
 Manuel Palomino (¿? - ¿?), suboficial de artillería español (Invasiones Inglesas al Río de la Plata);
 Mercedes Palomino (1913 - 2006), actriz y empresaria teatral canadiense de origen español;
 Pedro Palomino, ingeniero de minas y político peruano;
 Salvador Palomino, actor, teatrólogo y ajedrecista cubano;
 Rodolfo Palomino, oficial y general colombiano de la Policía nacional de 2013 a febrero de 2016.

Lugares 
 Isla Palomino, isla de Puerto Rico;
 Islas Palomino, grupo de islas de Perú;
 Palomino, corregimiento del municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, Colombia;
 Palomino, río en la región Caribe colombiana.

Referencias